Burg Lispenhausen steht für folgende Gebäude in der Stadt Rotenburg an der Fulda, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen:

 Alte Burg Lispenhausen
 Wasserburg Lispenhausen